Okniany (obwód chmielnicki)
 Okniany (obwód iwanofrankiwski)